Smerovišće je naselje koje se nalazi u sastavu Grada Samobora, Zagrebačka županija. Površina naselja iznosi 1,16 km2.

Selo Smerovišće specifično je jer postoje legende kako je dobilo ime – kao ishodište putova – budući da se ondje sijeku svi planinarski putovi prema Velikom dolu, Oštrcu i Japetiću.

Okolna naselja: Slani Dol, Gregurić Breg, Draganje Selo, Veliki Lipovec, Breganica, Vratnik Samoborski, Slapnica, Braslovje, Višnjevec Podvrški i Rude.

Najčešća prezimena

Posebni botanički rezervat kod Smerovišća nalazi se na dolomitnom brežuljku neposredno iznad korita Lipovečke Gradne uz aktivni kamenolom. Površina rezervata iznosi 3,00 ha.

Najznačajnije biljke su: mala sapunika (Saponaria belidifolia) koja je tercijarni relikt, a pripada južnoeuropskom flornom elementu, te brdska gromotulja (Alyssum montanum ssp. Samoborense). Izvanredna floristička vrijednost ovog lokaliteta fenomen je dolomita. Rezervat je zaštićen 1963. godine.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 116 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava prema popisu iz 2001.

Izvori

Naselja u Zagrebačkoj županiji
Samobor